Cercinesi – abitanti di Cercino
Cercinesi – abitanti di Piussogno
Cercinesi – abitanti di Siro (Cercino)